Júlia (filme) — filme estadunidense de Fred Zinnemann
 Júlia (filha de Druso, o Jovem) — neta do imperador Tibério
Júlia (programa de televisão)

Desambiguações de antropônimos